Hajduk puede ser:

 Hajduk o Haiduque: un partisano y bandolero que en los Balcanes luchaba contra la invasión y opresión de los otomanos y luego combatió al Imperio austrohúngaro.
Hajduk (militar): un tipo de soldado de la infantería y escolta, miembro de los ejércitos húngaro y polaco en la Edad Media.
HNK Hajduk Split: un equipo de fútbol de la ciudad de Split (Croacia).
FK Hajduk Rodić M&B Kula: un equipo de fútbol serbio de la ciudad de Kula.